La Leçon de musique peut désigner :
La Leçon de musique, un essai de Pascal Quignard;
La Leçon de musique, un tableau de Vermeer.
La Leçon de musique, un tableau de Matisse.
La Leçon de musique, un tableau de Fragonard, réalisé vers 1770.

Voir aussi
 La Leçon de musique interrompue, un tableau de Vermeer.